Le Destin s'amuse est un film français de Emil-Edwin Reinert sorti en 1947.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Le Destin s'amuse
 Réalisation : Emil-Edwin Reinert
 Scénario : Jacques Companeez
 Dialogues : André Haguet et André Tabet
 Photographie : Charlie Bauer
 Son : Lucien Lacharmoise
 Musique : Wal-Berg et Louiguy
 Décors : Guy de Gastyne
 Assistant-réalisateur : Guy Lefranc
 Montage : Victoria Spiri-Mercanton
 Société de production : Les Films Ariane
 Directeur de production : Francis Cosne
 Pays : 
 Format : Son mono - Noir et blanc - 35 mm  - 1,37:1
 Durée : 85 minutes
 Date de sortie : 
 France - 26 mars 1947 (Paris)

Distribution 
 Dany Robin : Gabrielle
 André Claveau : Richard
 Robert Murzeau : La Douceur
 Jean Carmet : Le troisième complice
 Noël Roquevert : Tonton
 Nicolas Amato : un gendarme
 Sabine Angély : Lucette
 Jean Berton : le percepteur
 Florence Brière
 Jean-Roger Caussimon : Marcel
 Arthur Devère : le gardien
 Jean Dunot : l'agent
 René Fluet : le fiancé
 André Numès Fils : Soulier
 Roger Saget
 Robert Seller : le père de Gabrielle
 Pierre Sergeol : le juge d'instruction
 André Urban : Loiselier

Liens externes 
 
 Affiche et résumé 

Film français sorti en 1947
Comédie dramatique française
Film français en noir et blanc
Film des Films Ariane
Film réalisé par Emil-Edwin Reinert